Виссарио́н Дми́триевич Садо́вский (24 июля (6 августа) 1908, Омск — 17 февраля 1991, Свердловск) — советский учёный-металловед, педагог.

Академик АН СССР (1970; член-корреспондент 1968). Герой Социалистического Труда (1978). Лауреат Государственной премии СССР (1986).

Биография 
Родился 6 августа (24 июля по старому стилю) 1908 года в Омске в семье служителей культа — отец, Дмитрий Иванович, внук сельского дьяка, выпускник Петербургской духовной академии, репрессирован в 1937 году. Мать Мария Васильевна — дочь священника.

Ещё до Октябрьской революции семья переехала по месту новой службы отца. В 1924 году окончил школу в городе Арзамас Нижегородской губернии. С мая 1925 по 1926 годы работал учителем в школе для малограмотных села Дивеево той же губернии.

В 1926 году поступил в Казанский университет на физико-математический факультет по специальности «химия сплавов», который окончил в 1930 году. Лаборант, инженер-исследователь, зав. металлографической лабораторией, руководитель исследовательской группы лаборатории на Златоустовском инструментальном заводе им. Ленина (1930—1935).

С 1935 года работал в Свердловске — научный сотрудник, зам. директора Института физики металлов Уральского филиала АН СССР (1949—1950), заведующий лабораторией физического металловедения (1940—1982), заведующий отделом прочности и пластичности Института физики металлов УрО АН СССР (1982—1991), член Президиумов УНЦ АН СССР и УрО РАН (1971—1988). Был заместителем главного редактора журнала «Физика металлов и металловедение».

В 1944—1959 одновременно преподавал в Уральском политехническом институте им. С. М. Кирова (с 1946 — профессор). Заведующий кафедрой металловедения и термической обработки в УПИ (1944—1959).

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР (1968), действительный член Академии наук СССР (1970, специальность «металлургия»).

В годы войны занимался выбором режимов термической обработки бронебойных снарядов.

Основные труды по кинетике превращений переохлаждённого аустенита, теории фазовой перекристаллизации сталей при нагреве, упрочнению сталей и сплавов (высокотемпературная термомеханическая обработка, фазовый наклёп, термомеханикомагнитная обработка), легированию, отпускной хрупкости сталей. Автор более 420 статей, 10 монографий. Подготовил 14 докторов и 50 кандидатов наук.

Выполнил свыше 20 исследовательских работ в области флокеночувствительности хромоникелевых сталей отпускной хрупкости, разработал режим ускорения отжига быстрорежущей стали («изотермический отжиг») и метод определения обезуглероживания быстрорежущей стали, который сейчас называется «методом Садовского» и принят в качестве стандартного.

Умер 17 февраля 1991 года в Свердловске. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Семья 
Сын Михаил Виссарионович (род. 1948) — физик-теоретик, академик РАН (2003), главный научный сотрудник Института электрофизики Уральского отделения РАН.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1978)
 Награждён двумя орденами Ленина (1975, 1978), орденом Красной Звезды (1945), многими медалями
 Золотая медаль имени Д. К. Чернова (1976) — за монографию «Структурная наследственность в стали»
 Государственная премия СССР (1986) — за разработку научных основ и промышленное внедрение технологических процессов скоростного термического упрочнения сталей и сплавов
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1968)

Память 
 В Екатеринбурге на здании Института физики металлов установлена мемориальная доска (2008)
 Уральским отделением РАН учреждена премия имени академика В. Д. Садовского

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Его статьи на Math-Net.Ru
 Виссарион Садовский: Единожды выбранный путь
 Садовский Виссарион Дмитриевич «Златоустовская энциклопедия»
 В. Счастливцев. Человек, учёный и учитель. К 100-летию со дня рождения В. Д. Садовского // Сайт Уральского отделения РАН

Выпускники Казанского университета
Металловеды СССР
Преподаватели Уральского технического университета
Персоналии:Златоуст
Похороненные на Широкореченском кладбище